Не́рвная булими́я (от  — бык и  — голод, также во́лчий го́лод, кинорекси́я) — расстройство приёма пищи, для которого характерны повторные приступы переедания и чрезмерная озабоченность контролированием массы тела, что приводит человека к принятию крайних мер, призванных уменьшить влияние съеденного на массу тела.

Нервная булимия была впервые выделена в качестве отдельного расстройства пищевого поведения в вышедшей в 1980 году диагностической классификации DSM-III. Позднее, в 1992 году Международная классификация болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) также включила нервную булимию в список психических расстройств.

Для скрининга нервной булимии применяется Тест отношения к приёму пищи (ЕАТ-26), разработанный Институтом психиатрии Кларка университета Торонто.

Диагностика 
Определение булимии как синдрома расстройств приёма пищи стало использоваться в литературе, посвящённой нервной анорексии, с 1940-х годов. Однако вплоть до публикации Джеральда Рассела 1979 года, определившего основные диагностические критерии этого расстройства, булимия рассматривалась лишь в качестве синдрома, включённого в нозологическую категорию нервной анорексии. В своей публикации Джеральд Рассел определил основные диагностические критерии нервной булимии. Вышедшая годом позже в 1980 году диагностическая классификация DSM-III впервые выделила нервную булимию в качестве отдельного расстройства приёма пищи и включила диагностические критерии Джеральда Рассела в клинические указания по диагностике заболевания. В первоначальной редакции DSM-III расстройство называлось булимия, что создавало путаницу в диагностике. В пересмотренной редакции DSM-III-R 1987 года было обозначено нынешнее название — нервная булимия. Вышедшая в 1992 году Международная классификация болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) также включила нервную булимию в список психических расстройств.

По результатам исследований отклонений от нормы обычно также не выявляется. Проводить исследования целесообразно у пациентов с дефицитом массы тела и/или прибегающих к «очищению», в целях исключения осложнений. Метаболические и прочие нарушения в таких случаях достаточно полно описаны у Williams et al.

Самостоятельно вызываемая рвота, а также избыточный прием диуретиков и слабительных могут приводить к обезвоживанию, снижению уровня калия в организме и преренальной недостаточности.

Обычно при подозрении булимии проводят следующие исследования:
 функциональное исследование почек в целях исключения дефицита калия вследствие самостоятельно вызываемой рвоты, а также злоупотребления диуретиками или слабительными;
 исследование состояния зубов;
 электрокардиографическое исследование на предмет гипокалиемии, которая проявляется снижением сегмента ST и повышением зубца Q.

Клинические проявления 
Для булимии характерны три основных признака:
 Переедание (то есть бесконтрольное потребление пищи в большом количестве).
 Регулярное применение методов, призванных оказывать влияние на массу тела и фигуру, таких как очищение желудочно-кишечного тракта (вызывание у себя рвоты, злоупотребление слабительными), строгое соблюдение диеты или голодание, изнуряющие физические упражнения.
 Излишняя зависимость самооценки от фигуры и массы тела. Получила распространение среди молодых женщин из высших социальных слоев стран Запада.

Булимия встречается при некоторых заболеваниях центральной нервной системы, эндокринной системы, психических расстройствах. Многими специалистами признаётся разновидностью самоповреждения. Для пациентов с булимией характерен, как правило, нормальный вес.

Тяга к перееданию может проявляться в виде одной из нескольких форм:
 приступообразное поглощение большого количества пищи (аппетит при этом появляется внезапно);
 постоянное питание (человек ест не переставая);
 ночное питание (приступы голода случаются ночью) (см. Синдром ночной еды).

Приступы переедания сопровождаются чувством мучительного голода, общей слабостью, болями в подложечной области.

Чрезмерная еда и принудительная очистка желудка в сочетании со слабостью нервной системы или характера могут привести к серьёзным осложнениям: от неврастении, разрушения взаимоотношений с близкими и потери интереса к жизни до лекарственной или наркотической зависимости и смерти. Булимия может также вызывать острую сердечную недостаточность.

Лечение 
Пациенты, страдающие булимией, имеют различные нарушения, которые являются обратимыми при комплексном подходе к лечению. Лечение должен контролировать предпочтительно психотерапевт, психиатр и диетолог.

Как правило, булимию лечат амбулаторно, и лишь некоторым пациентам может потребоваться госпитализация. Стабилизация состояния пациента — главная цель, если человек находится в опасном для жизни состоянии. Первичные цели лечения направлены на физические и психологические потребности пациента, чтобы восстановить физическое здоровье и нормальный приём пищи.

Хорошо изучена такая форма лечения булимии, как когнитивно-поведенческая терапия (КПТ), в ходе которой ставится задача сделать самого пациента ответственным за контроль над своим питанием. Пациенты ведут записи, фиксируя потребляемую ими пищу и отмечая приступы рвоты; они стараются выявить внешние стимулы или эмоциональные изменения, которые предшествуют появлению тяги к перееданию, для того чтобы в дальнейшем исключить эти факторы или избегать их. Применяются процедуры для уменьшения ограничений в питании и для развития когнитивных и поведенческих навыков противодействия приступам переедания. Пациентов учат выявлять и изменять дисфункциональные мысли и установки, касающиеся их собственной фигуры, массы тела и питания, а также любые дисфункциональные мысли и установки, способствующие возникновению негативных эмоций, на фоне которых возникают приступы переедания.

Контролируемые исследования показали преимущество когнитивно-поведенческой терапии перед другими видами психотерапии и фармакологическим вмешательством. В среднем КПТ помогает избавиться от переедания и действий по очищению желудочно-кишечного тракта примерно 50 процентам всех пациенток, при этом в процентном выражении снижение частоты приступов переедания и очищения ЖКТ у всех пациенток, проходивших КПТ, составляет обычно 80% и больше. КПТ даёт хорошие и стойкие результаты: терапевтические изменения сохраняются на протяжении года и более. Продолжительное проспективное наблюдение после КПТ (средняя продолжительность = 5,8 года) показало, что приблизительно две трети пациенток не страдают нарушениями пищевого поведения. Особенностью КПТ при булимии также является быстродействие: частота приступов начинает снижаться уже после нескольких первых сеансов терапии.

Лечение антидепрессантами следует проводить в том случае, если булимии сопутствует явное депрессивное расстройство; антидепрессанты могут назначаться также в том случае, если расстройству пищевого поведения сопутствуют неврозы, например обсессивно-компульсивное расстройство. Доказана эффективность при булимии флуоксетина — антидепрессанта группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, а также трициклических антидепрессантов. Применяются и другие препараты, например ингибиторы моноаминоксидазы.

Эффективность КПТ при булимии превосходит эффективность терапии одним препаратом-антидепрессантом (при этом терапевтические изменения, возникающие вследствие применения КПТ, сохраняются намного дольше, чем изменения вследствие терапии антидепрессантом), однако сочетание КПТ с антидепрессантом более эффективно, чем изолированная КПТ. Иногда утверждается, что терапия антидепрессантами направлена на устранение лишь тех состояний, которые сопутствуют расстройству пищевого поведения, а не на само это расстройство и что лечение булимии только антидепрессантами не приведёт к выздоровлению.

Кроме КПТ, при булимии порой используются и другие психотерапевтические методы, например поведенческая терапия, психодинамическая терапия, семейная психотерапия; психотерапия, основанная на анализе переживаний, и программа «Двенадцать шагов», позаимствованная из терапии расстройств, вызванных злоупотреблением психоактивными веществами. Очень перспективным методом, чья эффективность при булимии приближается к эффективности КПТ, является межличностная (интерперсональная) терапия.

Психотерапия назначается врачом в индивидуальном порядке, так как её применение зависит от многих факторов, в том числе и от наличия сопутствующих психических расстройств.

Иногда также отмечается, что при лечении расстройств пищевого поведения могут применяться диетотерапия (которая не является панацеей и назначается строго индивидуально), витаминотерапия (применяется для устранения дисбаланса витаминов и микроэлементов, который может возникать в ходе болезни), курс лечения внутренних органов (если присутствуют соответствующие осложнения булимии).

Окончательная цель для пациента — это принять себя таким, какой есть, и вести физически и эмоционально здоровую жизнь. Восстановление физического и психологического здоровья, вероятно, займёт очень много времени, и результаты будут постепенными. Терпение — важная часть процесса восстановления. Положительное отношение вместе с большим усилием пациента — это другой составной компонент успешного восстановления.

Тесты на наличие булимии 
Самым известным тестом на определение отношения к приёму пищи является ЕАТ-26 (Eating Attitudes Test), разработанный Институтом психиатрии Кларка Торонтского университета в 1979 году. На его основе разработаны многие тесты.

См. также 
 Анорексия
 Расстройства приёма пищи
 Протокол Модсли

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Расстройства приёма пищи
Голод